Азербайджанска висша лига (на азербайджански Futbol üzrə Azərbaycan Çempionatı) е лигата от най-високо ниво в азербайджанския футбол. Нейното официално име е Унибанк премиер лига (Unibank Premyer Liqası), което носи заради спонсора си, една от най-големите частни банки в Азербайджан – Унибанк. CBC Azerbaijan, CBC Sport

Висшата лига е организирана през 2007. Преди това се нарича Топ дивизия (Yüksək Liqa). Разликата е в това, че преди 2007 лигата се ръководи от Професионалната футболна лига на Азербайджан, като сега клубовете са по-самостоятелни. Топ дивизията съществува от 1992 до 2007.

От 1992 8 клуба са били коронясвани за шампиони на Азербайджан. Сегашните шампиони са Нефтчи Баку, които са рекордьори със 9 титли.

С най-много мачове в първенството е Махмуд Гурбанов с 396 участия, а вечен голмайстор е Назим Алиев със 183 гола.

Завършилият на първо място в първенството се класира за Шампионската лига, а вторият и третият за Лига Европа. Носителят на купата на Азербайджан също се класира за Лига Европа.

На 10 април 2012 по решение на Футболната асоциация на Азербайджан нито един отбор няма да изпадне и нито един няма да се класира.

Формат 
В лигата участват 12 отбора. Съществува система за класиране и изпадане между първенството и Азербайджанската първа дивизия. Последните два отбора от Азербайджанската висша лига изпадат и два се изкачват.

Лигата се състои от две фази. В първата всеки отбор играе срещу всеки и така се изиграват общо 264 мача. След това първите 6 и последните 6 се разделят и играят отделно. Така се определят местата в края на сезона. Всеки отбор играе по 32 мача.

Членове за сезон 2012 – 2013

Шампиони

Шампиони по клубове

Класиране сред другите европейски първенства 
към 26 юли 2012

 35  (33)  Ирландска висша лига (7.375)
 36  (37)  Азербайджанска висша лига (7.291)
 37  (35)  А Лига (6.500)
 38  (40)  Висша лига на Казахстан (5.958)
 39  (38)  Латвийска висша лига (5.791)

Почетни листи

Участия 
 До 16 май 2016 г.

Голмайстори 
 До 16 май 2016 г.

Външни препратки 
 Футболна федерация на Азербайджан – Официален сайт
 Азербайджанска професионална футболна лига – Официален сайт
 League В УЕФА
 АзериСпорт
 Азербайджан – Лист на шампионите – RSSSF.com

Турнири по футбол в Азербайджан
Основани в Азербайджан през 1992 година